Sokolovac est un toponyme qui peut désigner :
Sokolovac, un village et une municipalité de Croatie située dans le comitat de Koprivnica-Križevci ;
Sokolovac, une localité de Croatie située dans la municipalité de Dežanovac, comitat de Bjelovar-Bilogora ;
Sokolovac, une localité de Croatie située dans la municipalité de Kneževi Vinogradi, comitat d'Osijek-Baranja.